Finanziera è un abito maschile, usato tra il XVIII e il XIX secolo, caratterizzato da una giacca - a uno o due petti - lunga fin quasi alle ginocchia, con ampi rever e con falde e bordi non incurvati ma dritti.

Altri nomi con cui poteva essere definita sono stiffelius o redingote.

Sembra che il suo nome derivi dal fatto che era preferita da importanti esponenti ministeriali e funzionari pubblici di rilievo o da banchieri.

Note

Abbigliamento antico